Утягулов () — башкирская фамилия. Носители:
 Утягулов, Зубай Тухватович — Герой Советского Союза.
 Утягулова Зухра Яхмадиевна — башкирская писательница
 Утягулов, Рамазан Исмагилович — башкирский краевед, писатель